Nüscheler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nüscheler (1811–1897), schweizerischer Beamter und Historiker
 David Nüscheler (1792–1871) Kaufmann, Politiker und Militärhistoriker
 Johann Conrad Nüscheler (1826–1910), Schweizer Jurist, Generalmajor a. D. in österreichischen Diensten.
 Johann Ludwig Nüscheler (1672–1737), Schweizer reformierter Pfarrer und Antistes der Zürcher Kirche
 Richard Arthur Nüscheler (1877–1950), Kunst- und Glasmaler